Mesostephanus är ett släkte av plattmaskar. Mesostephanus ingår i familjen Cyathocotylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Mesostephanus